Алонзо Чаппел (; , Нью-Йорк, — , Миддл-Айленд, штат Нью-Йорк) — американский художник XIX века.

Известен как автор картин на тему Американской революции и первых лет существования США как независимого государства.

Его картина 1857 года Enlisting Foreign Officers находится в коллекции Музея американской революции в Филадельфии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Художники-баталисты США
Художники США XIX века